Vojta je domácká podoba křestního jména Vojtěch. Jako příjmení jej nosí více různých osobností:

 Adolf Vojta-Jurný (1893–1957) – český herec
 Alois Vojta-Jurný (1863–1906) – český herec
 Amálie Vojtová (1866–1893) – česká herečka
 Antonie Vojtová (1897–1971) – manželka Jaroslava Vojty
 Bohumil Vojta (* 1954) – český fotbalista
 Hana Vojtová (1871–1933) – česká herečka
 Hermína Vojtová (1890–1976) – česká herečka
 Hugo Vojta (1885–1941) – český generál a první zemský velitel Obrany národa
 Jakub Vojta, uměleckým jménem Vojta Slukov (1847–1903) – český herec
 Jakub Vojta (fotbalista) (* 1991) – český fotbalista
 Jaroslav Vojta (rozcestník) – více osob
 Josef Vojta (1935–2023) – český fotbalista
 Linda Vojtová (* 1985) – česká topmodelka
 Marie Vojtová (1932–???) – česká politička z Prahy, bezpartijní poslankyně FS za normalizace
 Miloš Vojta (1862–1935) – poslanec agrární strany
 Václav Vojta (1917–2000) – dětský neurolog a ortopéd, po roce 1969 v Německu
 Vojtova metoda rehabilitace dětí
 Veronika Vojtová – česká kanoistka
 Zdeněk Vojta (* 1963) – lední hokejista, útočník
 Zdeněk Vojta (1938) – lední hokejista, brankář

Podobná příjmení 
 Vojtíšek